Пьетро Бембо (; 20 мая 1470, Венеция — 18 января 1547, Рим) — итальянский гуманист, кардинал и учёный. Оставил обширное литературное наследие: трактаты, письма, диалоги,  стихи, а также изложение истории Венеции с 1487 по 1513 гг.

Биография 

Пьетро Бембо родился в знатной семье венецианских патрициев, его первым учителем был придерживавшийся гуманистических традиций отец, Бернардо Бембо, который занимал высокие должности в Венецианской республике. С 1478 года Пьетро проживает с семьёй во Флоренции. Ему хорошо давались языки, Бембо быстро выучил тосканский диалект, позднее латынь и греческий язык в Мессине у знаменитого византийского филолога Константина Ласкариса. 

Жил в Азоло при дворе Екатерины Кипрской, в Ферраре, Урбино и Риме, где стал выдающимся членом академии учёных Альда Мануция. При просвещенном дворе герцогини Урбинской был одной из главных интеллектуальных фигур в 1506—1511 годах.

В 1513 году Бембо стал секретарём Папы Льва Х, на время понтификатов Адриана VI и Клемента VII вернулся в Падую, где жила его возлюбленная Аброджина делла Торре (Морозина). До своей смерти в 1535 году Морозина родила Бембо троих детей, кроме того, известна долгая любовная и дружеская переписка между ним и Лукрецией Борджиа, с которой, как предполагается, его также могла связывать любовная связь.

В 1529 году Пьетро Бембо становится историографом Венецианской республики, а с 1530 г. руководил библиотекой Св. Марка. В 1539 году он получил титул кардинала по просьбе дожа Венеции, а через два года — епископство Губбио. Кардинал Пьетро Бембо благодаря своему разностороннему образованию считался долгое время кандидатом в папы.

Творчество и наследие 

«Об Этне» — диалог Пьетро Бембо, написанный по возвращении из Мессины, где он проходил обучение у Константина Ласкариса. Произведение написано в форме диалога между Пьетро и его отцом Бернардо. В нём рассказывается о восхождении на Этну, которое автор предпринял возвращаясь домой. Отец и сын обсуждают вулкан, его историю, опираясь на собственный опыт и произведения классиков. Книга была издана в 1496 году Альдом Мануцием.

В обширном литературном наследии Бембо самыми прославленными оказались «» — диалоги на итальянском языке в прозе и стихах. Впервые изданные в 1505 году, «Азоланские беседы», над которыми Бембо продолжал работать и в последующие годы, многократно переиздавались (в XVI веке было более двадцати их публикаций) и получили широчайшую известность. Своё сочинение Бембо посвятил знаменитой Лукреции Борджиа, возможно, вдохновившей его на создание «Азоланских бесед». В них сказывается сильное воздействие неоплатонической философии любви и красоты: акцент ставится на божественном происхождении красоты, на постепенной трансформации чувственной любви в духовную. 

Бембо выступал и как теоретик проблемы формирования итальянского языка. В трактате «Рассуждения в прозе о народном языке» (1525 г.) он отстаивал преимущества тосканского диалекта, в котором видел основу литературной итальянской речи, и призывал обращаться к языку Петрарки и Боккаччо. 

В стиле Петрарки написаны и многие лирические стихи Бембо, ставшего родоначальником поэзии петраркизма. Почитатели лирики великого поэта в Италии и за её рубежами — в Англии, Франции, Польше, Далмации — культивировали стиль Петрарки, размеры стихосложения, но особенно — гамму любовных чувств, дополняя её идеализированными схемами в духе философии неоплатонизма.

См. также 
 Табличка Бембо () — доска с древнеегипетскими фигурами и иероглифами, принадлежавшая Бембо

Примечания

Литература 
 
 Kidwell, Carol Pietro Bembo: Lover, Linguist, Cardinal. McGill-Queen’s Press, 2004.

Кардиналы Италии
Кардиналы Павла III
Камерленго Коллегии кардиналов
Писатели Италии
Писатели XVI века
История Венеции
Историки Италии
Учёные Средневековья
Писатели Возрождения
Историки XVI века
Ренессансные гуманисты
Епископы Бергамо
Епископы Губбио
Епископы XVI века
Новолатинские писатели